

Cinema 
 Marin Faliero, doge di Venezia – cortometraggio del 1909 diretto e interpretato da Giuseppe De Liguoro

Persone 
 Marino Faliero – 55º doge della Repubblica di Venezia
 Marin Faliero – nome d'arte dell'enigmista Marino Dinucci

Teatro 
 Marino Faliero, doge di Venezia – tragedia di George Gordon Byron
 Marin Faliero – opera lirica di Gaetano Donizetti